Bafodé Diakité – calciatore francese
Daouda Diakité – calciatore burkinabé
Drissa Diakité – calciatore maliano
Ismaël Diakité – calciatore mauritano
Mamadou Diakité – calciatore francese naturalizzato maliano
Modibo Diakité – calciatore francese
Mourtala Diakité – ex calciatore maliano
Nouha Diakité – ex cestista francese naturalizzato maliano
Ousmane Diakité – calciatore maliano
Ramata Diakité – cestista maliana
Samba Diakité – calciatore francese naturalizzato maliano
Soumbeïla Diakité – calciatore maliano
Youma Diakite – modella e attrice maliana